Salesse est nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Brigitte Salesse, plus connue comme Brigitte Vallée (1950-), mathématicienne et algorithmicienne française ;
 Henri Salesse (1914-2006), photographe français ;
 Henri Salesse (1928-2013), ancien bourgmestre d'Andenne
 Michel Salesse (1955-), escrimeur français ;
 Yves Salesse (1945-), haut fonctionnaire et homme politique français.

Toponyme 

 Salesse, lieudit de la commune française de Bonnac-la-Côte dans le département de la Haute-Vienne ;

 Salesse, lieudit de la commune française de Castelnaud-de-Gratecambe dans le département de Lot-et-Garonne ;

 Salesse, lieudit de la commune française de Gassin dans le département du Var ;

 Salesse, lieudit de la commune française du Le Vigan dans le département du Lot ;

 Salesse, lieudit de la commune française de Pleaux dans le département du Cantal ;

 Salesse, lieudit de la commune française de Rageade dans le département du Cantal ;

 Salesse, lieudit de la commune française de Saint-Avit dans le département de Lot-et-Garonne ;

 Salesse, lieudit de la commune française de Saint-Simon dans le département du Cantal ;

 Salesse, lieudit de la commune française de Taussac dans le département de l'Aveyron ;

 Salesse, lieudit de la commune française de Vézins-de-Lévézou dans le département de l'Aveyron ;

 La Salesse, lieudit de la commune française d’Alleyrat dans le département de la Creuse ;

 La Salesse, lieudit de la commune française d’Arnac-la-Poste dans le département de la Haute-Vienne ;

 La Salesse, lieudit de la commune française d’Albussac dans le département de la Corrèze ;

 La Salesse, lieudit de la commune française d’Andouque dans le département du Tarn ;

 La Salesse, lieudit de la commune française de Bersac-sur-Rivalier dans le département de la Haute-Vienne ;

 La Salesse, lieudit de la commune française de Bosmie-l'Aiguille dans le département de la Haute-Vienne ;

 La Salesse, lieudit de la commune française de Broquiès dans le département de l'Aveyron ;

 La Salesse, lieudit de la commune française de Coren dans le département du Cantal ;

 La Salesse, lieudit de la commune française de La Fouillade dans le département de l'Aveyron ;

 La Salesse, lieudit de la commune française de Luc-la-Primaube dans le département de l'Aveyron ;

 La Salesse, lieudit de la commune française de Mur-de-Barrez dans le département de l'Aveyron ;

 La Salesse, lieudit de la commune française de Murasson dans le département de l'Aveyron.

Références 

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien